Бассет:

Персоналии 

 Бассет, Алина (; ок. 1242/1250 — до 11 апреля 1281) — английская аристократка, дочь Филиппа Бассета, юстициария Англии.
 
 
 Бассет, Ричард (; ум. не позднее 1144) — юстициарий короля Генриха I Боклерка в 1129—1135 годах, сын юстициария Ральфа Бассета.
 
 
 Бассет, Филипп (; ум. 1271) — английский рыцарь, главный юстициарий Англии в 1261—1263 годах.
 Бассет, Филиппа (; ум. 1265) — английская аристократка, дочь Томаса Бассета (II), феодального барона Хедингтона, и Филиппы Мобан, графиня Уорик по первому мужу.
 См. также: Бассе ()

Топоним 
 Бассет () — город в округе Миссисипи, штат Арканзас (США).
 Бассет () — город в округе Рок, штат Небраска (США).

 Бассетт () — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота (США).

См. также